Perișor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Perișor (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Perișor (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud